Mužská čtyřhra Belgrade Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Do kalendáře okruhu ATP Tour byl zařazen dodatečně po týdenním odkladu French Open, jemuž bezprostředně předcházel jako poslední příprava. V Novakově tenisovém centru navázal na dubnový Serbia Open.

Vítězem se stal nenasazený izraelsko-běloruský pár Jonatan Erlich a Andrej Vasilevskij, který ve finále za 73 minut zdolal švédsko-brazilskou dvojici André Göransson a Rafael Matos po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Z předchozích dvou finále na Maharashtra Open 2020 a Open Sud de France 2021 odešli poraženi. 44letý veterán Erlich na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý druhý deblový titul a vyhrál 399. zápas čtyřhry. Vasilevskij v den 30. narozenin dosáhl na první takový turnajový triumf.  Göransson s Matosem nastoupili jako pár do prvního turnaje v této úrovni tenisu.

Nasazení párů 

  Rohan Bopanna /  Franko Škugor (1. kolo)
  Fabrice Martin /  Hugo Nys (1. kolo)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Belgrade Open
ATP Tour 2021